Окико (興子),  — 109-я правительница в истории Японии, правила с 22 декабря 1629 года до 14 ноября 1643-го. Её титул — .

Вторая дочь Императора Го-Мидзуноо (後水尾天皇) и Токугавы Кадзуко (徳川 和子), дочери 2-го сёгуна, Токугавы Хидэтады (徳川 秀忠). Детей не имела.

Её имя было скомбинированно из имён предыдущей императрицы, Императрицы Гэммей (707—715) и её дочери Императрицы Гэнсё (715—724).

В 1629 году, она стала императрицей Японии после своего отца, Императора Го-Мидзуно, внезапно отрёкшегося от трона после так называемого «инцидента с пурпурной одеждой». Император обвинялся в том, что даровал почетную пурпурную одежду больше чем десяти священникам несмотря на указ сёгуна, который это запрещал.

Она стала первой женщиной на престоле Японии со времен Императрицы Сётоку (称徳天皇), скончавшейся в 770 году.

Всё время правления фактически управлял страной Го-Мидзуно, её отец. В 1643 году Мэйсё отказалась от престола в пользу своего младшего брата, который стал Императором Го-Комё (後光明天皇).

 03
Царствовавшие императрицы Японии
Правители Азии XVII века
Принцессы Японии